Minski Rajon (vitryska: Мінскі Раён, ryska: Минский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Minsk.

Följande samhällen finns i Minski Rajon:

 Krasnaje

Källor 

Indelningar i Minsks voblast